Cárpatos — cordilheira na Europa
 Cárpatos (Grécia) — ilha grega no Dodecaneso
 Montes Carpatus — cordilheira na Lua

Desambiguação